Abbas Zandi
 Fereydoon Zandi
 Iman Zandi
 Jalil Zandi
 Mona Zandi Haghighi
Patronyme iranien